Onderdistrict in Indonesië
 Kapas (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kapas (Kunjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kapas (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java